Ђовани дос Сантос (Монтереј 11. мај 1989) мексички је фудбалер, који тренутно наступа за мексичку Америку и фудбалску репрезентацију Мексика.

Статистика каријере

Репрезентација

Референце

Спољашње везе 

 Профил Ђованија дос Сантоса на transfermarkt.com
 Статистика дос Сантоса на сајту FIFA.com 
 Б92 : Ђовани дос Сантос у Тотенхему
 Б92 : Дон Сантос позајмљен Галатасарају
 Блиц Спорт : Ђовани дос Сантос размишља о одласку са Мондијала
 РТС : Милер, Дос Сантос или Ајев
 Спортал : Дос Сантос на Балеарима

Рођени 1989.
Мексички фудбалери
Мексички фудбалски репрезентативци
Нападачи у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Америке
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Ипсвич тауна
Фудбалери Виљареала
Фудбалери Галатасараја
Фудбалери Лос Анђелес галаксија
Фудбалери Мајорке
Фудбалери Расинг Сантандера
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2012.
Мексички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи олимпијских медаља у фудбалу
Освајачи златних олимпијских медаља за Мексико
Олимпијски победници у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 2018.